Bretigny ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie gehört zum Arrondissement Dijon und zum Kanton Fontaine-lès-Dijon. Die Einwohner der Gemeinde werden Bretenoises genannt.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Bourgogne-Franche-Comté